Schweeger ist der Familienname folgender Personen:

 Annemarie Schweeger-Hefel (1916–1991), österreichische Ethnologin
 Elisabeth Schweeger (* 1954) ist österreichische Literaturwissenschaftlerin
 Michaela Schweeger, österreichische Künstlerin und Designerin